Республика Кипр участвовала в детском конкурсе песни Евровидение 10 раз.

В 2005 году Кипр на встрече глав делегаций в последний момент снял заявку с конкурса. Тогда страну должна была представить одиннадцатилетняя Rena Kiriakidi с песней «Tsirko».

В 2008 году Кипр принимал детское Евровидение у себя. Конкурс прошёл в спортивном центре Спирос Киприану, в Лимасоле. Ведущими были Алекс Михаель и Елена Параскева.

В конкурсе 2010 года Кипр не участвует.

Также Кипр подтвердил что в конкурсе 2012 года не будет участвовать.

В 2014 году Кипр вернулся на детское Евровидение. Вещатель CyBC подтвердил своё участие на конкурсе, который будет проходить на Мальте.

В июле 2015 года Владислав Яковлев, супервайзер конкурса, сообщил в интервью испанскому сайту, что Кипр не примет участие в конкурсе.

5 августа 2016 года Вещатель CyBC объявил о возвращении Кипра на Детское Евровидение.

Участники

Хозяин

Голоса за Кипр (2003—2009)

Ссылки 
 Информация о конкурсе esckaz.com

Музыка Кипра